Plaváček může být:
 Plaváček, postava z pohádky Tři zlaté vlasy děda Vševěda
 Plaváček (album) – album Karla Kryla z roku 1983
 Plaváček (film) – český film režisérky Jiřiny Pokorné-Makoszové z roku 1986